Roberto Cecon (né le  à Gemona) est un sauteur à ski italien ;
 Andrea Cecon (né le ) est un sauteur à ski et spécialiste italien du combiné nordique.

 Le CECON.

Homonymie de patronyme